Berecz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Berecz (* 1988), ungarische Skirennläuferin
 Frigyes Berecz (1933–2005), ungarischer kommunistischer Politiker und Wirtschaftsmanager
 Ignác Berecz (1912–1997), ungarischer Skilangläufer
 János Berecz (1930–2022), ungarischer Politiker
 Peter Berecz († 2015), österreichischer Autor und Dramaturg
 Zsombor Berecz (* 1986), ungarischer Segler